Финал Кубка Испании по футболу 1977/1978 состоялся 19 апреля 1978 года. «Барселона» была сильнее «Лас-Пальмаса» со счётом 3:1 и стала обладателем Кубка Испании.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1978
Испания
Матчи ФК «Барселона»
События 19 апреля
Апрель 1978 года
Спорт в Испании в 1978 году
Спортивные соревнования в Мадриде
ФК «Лас-Пальмас»